diabeł morski – w zoologii:
 przedstawiciel rodziny mantowatych (diabły morskie)
 przedstawiciel rodzaju Manta
 manta (Manta birostris) – jedna z największych ryb oceanu
 żabnica (Lophius piscatorius) – ryba morska z rodziny żabnicowatych
 Diabeł morski – film produkcji radzieckiej z 1961 roku

Przypisy